Die Primeira Divisão 1958/59 war die 25. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 14. September 1958 und endete am 22. März 1959.

Den fünften Meistertitel sicherte sich FC Porto aufgrund des direkten Vergleichs vor dem punktgleichen Benfica Lissabon.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1958-59 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1958/59